Tim Pütz și Michael Venus au fost campionii en-titre, dar au pierdut în semifinale în fața perechii Lloyd Glasspool și Harri Heliövaara.

Glasspool și Heliövaara au câștigat titlul, învingând în finală perechea Rohan Bopanna și Matwé Middelkoop cu scorul de 6–2, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022